D89 peut faire référence à :
 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Colombo (D89), un croiseur léger de Classe C de la Royal Navy ;
 HMS Exeter (D89), un destroyer de type 42 de la Royal Navy ;
 Route départementale 89, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres